Сливи́нський: — українське і польське () прізвище. Відомі носії:

 Сливинський Андрій (* 1908) — інженер-будівельник і радянський діяч.
 Артур Сливинський (1877—1953) — польський державний і політичний діяч.
 Сливинський Михайло Ярославович (* 1970) — радянський, український весляр на каное, дворазовий віце-чемпіон Олімпійських ігор (1988, 1992).
 Сливинський Олександр Володимирович (* 1886 — † 1953) — український військовий діяч.
 Сливинський Орест Миколайович (* 1933 — † 2017) — український письменник, літературознавець, журналіст.
 Сливинський Остап (* 1978) — український поет, перекладач та літературознавець.

Також 

Українські прізвища
Польські прізвища